Taejo de Joseon (27 d'octubre de 1335 fins al 18 de juny de 1408,. R 1392-1398), nascut com a Yi Seong-gye, el seu canvi de nom és Yi Dan, va ser el fundador i primer rei de la dinastia Joseon de Corea, i la figura principal en derrocar el rei U, el darrer de la dinastia Goryeo.

Pòsthumamanent va ser elevat al rang d'emperador el 1899 per Gojong, l'emperador Gwangmu, que haviia proclamat l'Imperi de Corea el 1897.

Malgrat que ell derrocà el regne de Goryeo, i es va dedicar a purgar els funcionaris que van romadre lleials a l'antic règim, moltes opinions el consideren un revolucionari i un governant decisiu. Va portar els coreans a reconstruir i descobrir encara més la seva cultura. La Dinastia Joseon fomentà el desenvolupament de la identitat nacional que havia estat amenaçada pels mongols.

Antecessors 
</center>

Referències

Bibliografia 
 
 Goodrich, Luther Carrington and Zhaoying Fang. (1976). Dictionary of Ming biography, 1368-1644 (明代名人傳), Vol. I; Dictionary of Ming biography, 1368-1644 (明代名人傳), Vol. II. New York: Columbia University Press. /; /; OCLC 1622199
 Hussain, Tariq. (2006). Diamond Dilemma: Shaping Korea for the 21st Century. (다이아몬드딜레마). Seoul: Random House. 10-1-430-30641-6/; OCLC 180102797 ; OCLC 67712109 
 Kang, Jae-eun and Suzanne Lee. (2006). The Land of Scholars : Two Thousand Years of Korean Confucianism. Paramus, New Jersey: Homa & Sekey Books. /; OCLC 60931394
 Titsingh, Isaac, ed. (1834). Nipon o daï itsi ran; ou, Annales des empereurs du Japon. (compiled by Hayashi Gahō in 1652). Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 251800045

Vegeu també 
 Dinastia Joseon

Coreans
Morts a Seül
Nord-coreans
Morts el 1408